Nogometni klub Mladost Koprivno (NK Mladost; Mladost; Mladost Koprivno) je bio nogometni klub iz Koprivna, općina Dugopolje, Splitsko-dalmatinska županija.

O klubu  
Klub je osnovan 29. listopada 1972. godine, a registriran 1973. godine. Uglavnom se natjecala u Prvenstvu NSO Split, odnosno Splitskoj ligi. Krajem 1990.-ih djelovanje kluba zamire, te se više ne natječe. Klub je poznat kao prvi koji je odigrao službenu utakmicu s "Imotskim".

Uspjesi

Pregled po sezonama 

 :Kategorija:Hrvatska nogometna natjecanja po sezonama (od 1991./92.)

Poveznice

Izvori 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB MLADOST - KOPRIVNO, pristupljeno 15. lipnja 2018. 
 nszsd.hr, O savezu, str. 11, preuzeto 15. lipnja 2018. 
 Jurica Gizdić: Iz povijesti sporta solinske prodoline, Solin, 2006., , str. 91 
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010., , str. 199 
 Franjo Frntić i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980, Zagreb, 1983., str. 116-117 

Mladost Koprivno
Mladost